En Pologne, Strzałki peut désigner : 

dans la voïvodie de Łódź
 Strzałki, village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Strzałki, village du powiat de Gostynin,
 Strzałki, village du powiat de Grójec,
 Strzałki, village du powiat d'Ostrołęka.